Персоналії за алфавітом
 Павло I, дев'яносто четвертий папа Римський (29 травня 757—28 червня 767)
 Павло I (1754–1801) — російський імператор з 6 (17).11.1796.
 Павло I (1901–1964) — шостий король Греції, з династії Глюксбургів.
 Павло I (1914–2009) — єпископ Сербської Православної Церкви; Патріарх Сербський.
 Павло I Константинопольський — святий, Константинопольський Вселенський патріарх (337–339), (341–342), (346–350).
 Павло I Антіохійський (200–275) — єпископ (патріарх) Антиохійський (260–272)